Albert Anderson (ur. 1961) – nowozelandzki rugbysta
 Al Anderson (ur. 1950) – amerykański gitarzysta